Let's Get a Divorce – film del 1918 diretto da Charles Giblyn
 Let's Get a Divorce – film del 2000 diretto da Caroline McWilliams